DCF může znamenat: 
 Design rule for Camera File system, specifikace, která definuje systém a formát souborů digitálních fotoaparátů
 DCF77, frankfurtský časový signál a jeho vysílač užívaný pro dálkovou synchronizaci a seřizování hodin a hodinek